EC poate fi:
 Ecuador, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .ec, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Ecuador